Гальяш Пельгримовский герба Новина ; около 1550 — около 1604) — государственный деятель, военачальник, поэт-панегирист. Был королевским секретарём Стефана Батория. В период Ливонской (Инфлянтской) войны возглавлял конный отряд в 100 человек. В 1581 г. под командованием гетмана Кшиштофа Радзивилла участвовал в походе на Россию. В 1583 г. по поручению Стефана Батория ездил в Москву с посланием и подарками к Ивану IV. В 1586 г. получил должность писаря Великого княжества Литовского и, вероятно, участвовал в подготовке Статута ВКЛ 1588 г. 

В своем поэтическом произведении «Беседа одного поляка с москалем», а также дневнике-диариуше «Посольство Льва Сапеги к великому князю московскому» отразил взаимоотношения между ВКЛ и Московским государством в конце XVI — начале XVII в.

Литература 
 Eliasz Pielgrzymowski: Apostrofa panegiryczna, opracował i przełożył z łaciny Bartosz Awianowicz : Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2012, ISBN 9788375432220
 Eliasz Pielgrzymowski: Poselstwo i krótkie spisanie rozprawy z Moskwą : Poselstwo do Zygmunta Trzeciego : wydał i opracował Roman Krzywy : Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2010, ISBN 9788375431971
 Гісторыя беларускай літаратуры XI—XIX стагоддзяў у двух тамах. Том 1. Даўняя літаратура XI — першай паловы XVIII стагоддзя. — Мінск. Беларуская навука. 2006. С. 481—492

Поэты Польши